Grötlingbo kan syfta på:

 Grötlingbo socken – en socken ingick i Gotlands södra härad
 Grötlingbo landskommun – en tidigare kommun i Gotlands län 1863–1951
 Grötlingbo församling – en tidigare församling i Visby stift –2010
 Grötlingbo kyrka – en kyrka i Grötlingbo socken
 Grötlingbo distrikt – ett distrikt i Gotlands kommun och Gotlands län 2016–
 10812 Grötlingbo – en asteroid i huvudbältet